Miejscowości w USA:
 Haugen – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Barron
Gminy w USA:
 Haugen (ang. Haugen Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Aitkin